Панамериканский чемпионат по борьбе 2013 года проходил с 5 по 7 апреля в Панаме (Панама).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2013
2013 год в борьбе
Апрель 2013 года
2013 год в Панаме
Панамериканские чемпионаты в Панаме
Панамериканские чемпионаты в 2013 году